Конаржевский () — польская фамилия; имеет женскую форму Конаржевская.
 Конаржевские — польский дворянский род герба Побог.
Конаржевский, Даниил Даниилович (1871—1935) — российский и польский военачальник. 
 Конаржевский, Генрих Альбертович (1833—1906) — инженер-генерал, начальник инженеров Петербургского военного округа.
Конаржевский, Станислав Адамович  (1830 — 1908) – контр-адмирал, герой Синопского боя и обороны Севастополя.
 Конаржевский, Юрий Анатольевич — д.п.н., профессор